Людвиг Гюнтер Нассауский (; 15 февраля 1575, Дилленбург — 12 сентября 1604, у Слёйса) — принц Нассауский, генерал-лейтенант кавалерии нидерландской армии в Нидерландскую революцию, граф Нассау-Катценельнбогена.

Биография 
Людвиг Гюнтер — самый младший из сыновей графа Иоганна VI Нассауского и его супруги Елизаветы Лейхтенбергской (1537—1579).

Как и многие из его братьев, Людвиг Гюнтер с кузеном Морицем Оранским на стороне Генеральных штатов. Ещё в 1596 году он добровольцем участвовал в захвате Кадиса, а до этого он собирался поехать на английском корабле в Южную Америку, чтобы там бороться с испанцами. Кузен присвоил Людвигу Гюнтеру в 1600 году звание генерал-лейтенанта. Отличился в битве у Ньивпорта, затем участвовал во взятии Вахтендонка. В 1602 году участвовал в походе на Люксембург. В 1604 году участвовал в осаде Слёйса, где подхватил лихорадку и умер.

Граф Людвиг Гюнтер в 1601 году женился на графине Анне Маргарите Мандершейд-Герольштейнской (1575—1606), дочери графа Иоганна Герхарда Мандершейд-Герольштейнского и вдовы Вириха VI Даун-Фалькенштейнского. В браке детей не было.

Примечания

Литература 
 
 Uwe Schögl (Red.): Oranien. 500 Jahre Bildnisse einer Dynastie aus der Porträtsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien und der Niederländischen Königlichen Sammlung Den Haag. (Ausstellung vom 1. Februar bis 19. März 2002, Camineum der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien). Österreichische Nationalbibliothek u. a., Wien 2002, ISBN 3-01-000028-6, S. 122—124.
 Rouven Pons: De 'Indievaart' van graaf Lodewijk Gunther van Nassau-Dillenburg (1596). In: Jaarboek Oranje Nassau 2014, S. 61-85.

Графы Нассау-Катценельнбогена
Нассауский дом
Генералы от кавалерии (Нидерланды)
Участники Восьмидесятилетней войны, Нидерланды